Антуан Бризар (; род. 22 мая 1994, Пуатье) — французский волейболист, связующий, игрок сборной Франции и клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Победитель Мировой лиги и Олимпиады.

Карьера 
Бризар начинал карьеру родине, играя за «Пари Волей» (2012-2015) и «Тулузу» (2015-2017). Затем три сезона провёл в польской «Варшаве».

Бризар выигрывал Кубок ЕКВ-2014, четырежды становился серебряным призёром чемпионата Франции и один раз – серебряным призёром чемпионата Польши (2019).

В апреле 2020 года Бризар подписал контракт с «Зенит» (Санкт-Петербург). Вместе с командой стал серебряным призёром чемпионата России, кубка России и Кубка ЕКВ.

Примечания

Ссылки 

Волейболисты Франции
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ВК «Пари Волей»
Игроки ВК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ВК «Пьяченца»